denaturacja białka
 denaturacja DNA

Zobacz też 
 denaturant
 denaturat